Giles může být:

příjmení
 Michael Giles (* 1942) – britský bubebník
 Peter Giles (* 1944) – britský baskytarista a zpěvák

křestní jméno
 Giles Cooper (1918–1966) – anglo-irský dramatik
 Giles Duley (* 1971) – britský fotograf
 Giles Milton (* 1966) – britský novinář a spisovatel
 Giles Gilbert Scott (1880–1960) – anglický architekt

ostatní
 Giles County – 2 okresy v USA